RCT steht für:

 Race-Coombs-Test, ein medizinischer Antiglobulintest, siehe Coombs-Test
 Radiochemotherapie, eine kombinierte Tumortherapie
 Rameau Catalogue Thématique, ein thematisches Verzeichnis der Werke von Jean-Philippe Rameau (von Sylvie Bouissou und Denis Herlin)
 Randomized controlled trial, Randomisierte kontrollierte Studie, ein Studiendesign in der Forschung, vor allem der medizinischen Forschung
 Rational choice theory, Theorie der rationalen Entscheidung, eine Sammelbezeichnung für verschiedene Ansätze einer Handlungstheorie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
 Reed City, IATA-Code des Flughafens in Michigan, USA
 Regimentskampfgruppe (engl.: Regimental Combat Team), eine militärische Einheit für den Kampf der verbundenen Waffen, die insbesondere im Zweiten Weltkrieg von der US-Army verwendet wurde 
 Regionale Chemotherapie
 Reverser Cholesterintransport, der Rücktransport von Cholesterin zur Leber mittels High Density Lipoprotein
 Rhondda Cynon Taf, ein Verwaltungsbezirk im Süden von Wales
 Ritchey-Chrétien-Cassegrain-Teleskop, ein Spiegelteleskop
 RollerCoaster Tycoon, ein Computerspiel
 Royal Corps of Transportation, eine Einheit des britischen Militärs, die sich mit Logistik beschäftigt.
 Ruder-Club Tegel 1886, ein Berliner Ruderverein
 RC Toulon, ein Rugby-Union-Verein aus der französischen Stadt Toulon

 
RCT